La vallée de Shenandoah dans l’ouest de la Virginie fut le théâtre de nombreux affrontements au cours de la Guerre de Sécession américaine :

 La campagne de la vallée de Shenandoah (1862) est une célèbre offensive du général confédéré Thomas J. Jackson en 1862.
 Les campagnes de la vallée de Shenandoah (1864) sont une série de trois campagnes menées de mai à octobre 1864.